Himburg steht für:

 Himburg (Rothenbach), Ortsteil von Rothenbach im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Himburg ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Himburg (1851–1919), deutscher Politiker
 Reinhold Himburg (1834–1909), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus